Abraham Azulai – rabbino e religioso marocchino
 Chaim Joseph David Azulai – filosofo, rabbino e teologo italiano
 Raphael Isaiah Azulai – rabbino italiano